Большой Зерентуй () — топоним в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края.

 Большой Зерентуй — село, административный центр сельского поселения «Больше-Зерентуйское» (ранее — Большезерентуйский округ).
 Большой Зерентуй — озеро, координаты 51.330322, 119.265601
 Большой Зерентуй — река (водоток)

Примечания